Admiral Makarow bezeichnet folgende Personen:

 Stepan Ossipowitsch Makarow (1849–1904), russischer Admiral

Admiral Makarow ist der Name folgender Schiffe:
 Admiral Makarow (Schiff, 1906), Panzerkreuzer der zaristischen russischen Marine 
 Admiral Makarow, der sowjetischen Marine als Kriegsbeute zugesprochener, ehemals deutscher Leichter Kreuzer Nürnberg, siehe Nürnberg (Schiff, 1934)
 Admiral Makarow (I), sowjetischer Eisbrecher der Stalin-Klasse
 Admiral Makarov (Schiff, 1975), ein russischer Eisbrecher
 Admiral Makarow (Schiff, 2017), eine russische Fregatte der Kriwak-Klasse